24-Stunden-Rennen sind Ausdauerwettbewerbe, in denen innerhalb von 24 Stunden eine möglichst große Distanz zurückgelegt werden soll. Teilnehmer müssen normalerweise nach Ablauf der Zeit noch im Rennen sein und innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens aus eigener Kraft die Ziellinie überqueren, damit die zurückgelegte Distanz auch gewertet werden kann.

Bekannt gemacht wurde diese Wettbewerbsart ab 1923 durch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Abgesehen von Automobilen werden im Motorsport u. a. auch 24-Stunden-Rennen mit Motorrädern und Karts ausgetragen. Des Weiteren gibt es 24-Stunden-Rennen u. a. auch für Skifahrer, Radrennfahrer, Läufer usw. oder mit anderen Zeitvorgaben.

Beispiele für Automobilrennen sind:
 24-Stunden-Rennen von Le Mans (24 Heures du Mans)
 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps
 24-Stunden-Rennen von Daytona
 24-Stunden-Rennen von Zolder
 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring
 24-Stunden-Rennen von Dubai
 24 Heures sur Glace de Chamonix (ehemalig)
 „GORM 24h Rennen Schwerin“, 24-Stunden-Offroad-Rennen in Schwerin im Rahmen der German Offroad Masters

Beispiele für Motorradrennen sind:
 24-Stunden-Motorradrennen von Le Mans (24 Heures Moto)
 24-Stunden-Rennen Bol d’Or  in Magny-Cours
 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps (zuletzt 2003)
 24-Stunden-Rennen Motorsport Arena Oschersleben „German Speedweek“

Beispiele für Straßen- und MTB-Rennen sind:
 24-Stunden-Rennen Rad am Ring auf der Nürburgring-Nordschleife
 24-Stunden-Rennen Kelheim
 Ultra Rad Challenge, Kaindorf
 Heavy 24 MTB, 24-Stunden-Mountainbike in Chemnitz
 24h von Duisburg
 24h Radtrophy Hitzendorf
 „Night on Bike“, Radevormwald
 Radmarathon Grieskirchen
 „24h race Olympiapark München“, 24-Stunden-Mountainbike in München

Beispiele für Wintersport:
 „24h SkiTrophy 2006 Kastelruth/Castelrotto“
 „Raiffeisen 24h-Rennen Sedrun“ (Ski und Snowboard)
 „Miriquidi – 24 h Skilanglauf ohne Grenzen“, 24-Stunden-Skilanglauf, klassisch

Weitere Beispiele sind:
 „24 Stunden von Köln by Kartcenter-Cologne“
 „Vulkan Trophy“, 24-h-Rennen (Oldtimer Traktoren) im Vogelsberg
 24-Stunden-Mofarennen von Speinshart

Siehe auch 

 24-Stunden-Lauf

24stundenrennen